Die U-19-Bandyweltmeisterschaft 2012 fand vom 27. Januar bis 29. Januar 2012 in Pori, Finnland statt.

Weltmeister wurde die Mannschaft Russlands, die im Finale Schweden mit 4:1 besiegte. Norwegen gewann durch ein 7:3 über Finnland Bronze.

Gruppenphase

Endrunde

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Scorerwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der Veranstaltung (englisch, finnisch)

2012
Sportveranstaltung 2012
Sportveranstaltung in Finnland
Sport (Pori)
Bandy (Finnland)